Pfarrkirche St. Pankraz steht für folgende Kirchen:

 Pfarrkirche St. Pankraz (Boswil), Bezirk Muri, Kanton Aargau
 Pfarrkirche St. Pankraz (Oberösterreich), Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich